New Lebanon peut faire référence aux lieux suivants, aux États-Unis :

 , une communauté non-incorporée du comté de Sullivan dans l'Indiana ;
 , une communauté non-incorporée du comté de Cooper dans le Missouri ;
 New Lebanon, une ville du comté de Columbia (New York) ;
 New Lebanon, un village du comté de Montgomery dans l'Ohio ;
 New Lebanon, un borough du comté de Mercer en Pennsylvanie.

Voir aussi